Сте́фано () — мужское имя, соответствует греческому христианскому имени  (ср. также другие соответствия: , , , ,  и т. п.).

Известные носители:
 Сте́фано Моде́на (, род. 1963) — итальянский автогонщик.
 Стефано да Верона (Stefano da Verona или Stefano da Zevio — Стефано да Дзевио; ок. 1375—1451) — итальянский художник.
 Стефано Делле Кьяйе (, 1936—2019) — итальянский политик, боевик, неофашист.
 Стефано Пьяни (; род. 1965) — итальянский сценарист.
 Стефано делла Белла (1610—1664) — флорентийский гравёр и художник.

Также Стефано — фамилия:
 Альфре́до ди Сте́фано Лау́лье (; 1926—2014) — аргентино-испанский футболист и тренер.

Другие значения 
 Стефано — спутник Урана.
 Церковь Санто-Стефано
 Санто-Стефано-Ротондо

См. также 
 ,  — несколько топонимов.
 , ,  — фамилии.
 Полный список статей

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки